Печёркин И́горь Алекса́ндрович (19 апреля 1928 года, Пермь — 12 декабря 1991 года, Пермь) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры инженерной геологии и охраны недр, декан геологического факультета (1969—1970), проректор по научной работе (1970—1983) Пермского университета. Председатель Комиссии по карсту и спелеологии АН СССР, директор Всесоюзного института карстоведения и спелеологии (1978—1991), член Международной ассоциации по инженерной геологии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1986). Сформировал научную школу в области геодинамики берегов водохранилищ и инженерного карстоведения.

Биография 
В 1950 году окончил геолого-географический факультет Пермского университета (ученик профессора Г. А. Максимовича). С того же года руководил гидрогеологической службой треста «Кизелуглеразведка».

В 1953 году — аспирант кафедры динамической геологии и гидрогеологии ПГУ.

В 1954 году — ассистент, преподаватель ПГУ. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию «Подземные и шахтные воды Кизеловского каменноугольного бассейна».

В 1968 году защитил докторскую диссертацию «Геодинамика побережий Камских водохранилищ», получил учёное звание профессора.

В 1969-1970 годах — декан геологического факультета, в 1970—1983 годах — проректор по научной работе ПГУ. С 1977 года заведовал кафедрой инженерной геологии.

В 1970—1991 годах — председатель Комиссии по карсту и спелеологии АН СССР. В 1978-1991 годах — директор Всесоюзного института карстоведения и спелеологии, член Международной ассоциации по инженерной геологии.

Сын — геолог А. И. Печёркин (1954—1991), также профессор ПГУ.

Научная деятельность 
И. А. Печёркин — один из основоположников инженерного карстоведения в России. Им было подготовлено более 30 кандидатов наук, специалистов в различных областях инженерной геологии. И. А. Печёркин представлял пермскую школу в стране и за рубежом, являясь членом Научного Совета АН СССР по инженерной геологии, гидрогеологии и грунтоведению; председателем Комиссии по карсту и спелеологии АН СССР; членом Комиссии по изучению динамики берегов; членом международной ассоциации по инженерной геологии (МАИГ). В качестве эксперта по ответственным проектам он неоднократно выезжал за рубеж — во Вьетнам, США, Германию и другие страны.

Сформировал научную школу в области геодинамики берегов водохранилищ и инженерного карстоведения. В исследованиях школы четко показано, что все экзогенные процессы протекают на границе атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы. Развитие идей В. И. Вернадского позволило ему по-новому подойти к объяснению механизма и причин возникновения экзогенных процессов — обосновать доминирование историко-геологического анализа факторов и условий для конкретной геологической среды. Кроме этого, решал многие проблемы грунтоведения, геодинамики, гидрогеологии, гидрохимии, охраны окружающей среды.

Опубликовал 350 научных работ.

Основные научные работы 

 Камское водохранилище. Пермь, 1959.
 Геологические экскурсии но Камскому водохранилищу. Пермь, 1963.
 Геодинамика камских водохранилищ. Пермь, т. 1, 1966., т. 2, 1969.
 Инженерная геология СССР. Пермь, 1990.

Примечания

Ссылки 
 Печёркин Игорь Александрович // Профессора Пермского государственного университета (1916—2001)  / Гл. ред. В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 47-48.
 К 80-летию со дня рождения профессора И. А. Печёркина (1928—1991) // Вестник Пермского университета. Серия «Геология». Пермь: изд-во Перм. ун-та, 2008. № 10 .
 Печёркин Игорь Александрович (1928—1991) — профессор, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР  // Государственный архив Пермского края.
 Печёркин Игорь Александрович // Инженерная геология .

Геологи СССР
Похороненные на Северном кладбище (Пермь)
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники геолого-географического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели геолого-географического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели геологического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы геологического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Проректоры по научной работе Пермского государственного университета